Kopo (Bojongloa Kaler), een bestuurslaag in Indonesië
Kopo (Cisarua), een bestuurslaag in Indonesië
Kopo (Kopo), een bestuurslaag in Indonesië